Zádor ist der Name folgender Orte:
 Zádor (Slowakei), Gemeinde in der südlichen Mittelslowakei
 Zádor (Ungarn) Gemeinde in Ungarn

Zádor oder Zador ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Zádor (1904–1995), ungarische Kunsthistorikerin
 Anthony Zador, US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Desider Zádor (1873–1931), ungarischer Opernsänger (Bariton)
 Emma Zádor-Bassth (1888–nach 1933), US-amerikanische Opernsängerin (Alt)
 Ervin Zádor (1935–2012), ungarischer Wasserballspieler und Schwimmtrainer
 Eugene Zádor (Jenő Zádor) (1894–1977), ungarisch-amerikanischer Komponist
 György Zádor (1799–1866), ungarischer Schriftsteller
 Heinrich Zador (Henry Béla Zádor)  (1905–1981), israelischer Schriftsteller
 István Zádor (1882–1963), ungarischer Maler und Grafiker